Le terme Libyque peut désigner : 
 les Libyques (ou Libyens), un ensemble de peuples de l'Afrique du Nord de la Libye antique, dont descendent les berbères actuels ;
 le libyque, un ensemble de langues parlées autrefois par lées par les populations libyques de Libye antique ;
 le désert Libyque (ou désert de Libye), la partie nord-est du désert du Sahara ;

Voir aussi 
 le verre libyque, un verre que l'on trouve dans le désert éponyme.
 la sibylle libyque Phémonoé ;